Le elezioni comunali in Abruzzo del 2022 si sono svolte il 12 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e i referendum abrogativi sulla giustizia. Complessivamente, sono andati al voto 49 comuni abruzzesi, di cui 5 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui il capoluogo regionale L'Aquila. In 3 comuni il sindaco e il Consiglio comunale si sono rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale; in 2 comuni è stato effettuato il ballottaggio e in un comune l'elezione è risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Chieti

Arielli

Atessa

Castelguidone 

Elezione nulla per mancato raggiungimento del quorum.

Castiglione Messer Marino

Fallo

Fraine

Furci

Gamberale

Giuliano Teatino

Lettopalena

Montelapiano

Ortona 

Le liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo, contrassegnato con la lettera A, sono apparentate al secondo turno con il candidato sindaco Ilario Cocciola.

Ballottaggio

Pennadomo

Pennapiedimonte

Ripa Teatina

Roccamontepiano

Roccascalegna

Roio del Sangro

Rosello

San Salvo 

Ballottaggio

San Vito Chietino

Tollo

Torricella Peligna

Provincia dell'Aquila

Balsorano

Barrea

Campo di Giove

Caporciano

Civitella Alfedena

Gioia dei Marsi

L'Aquila

Lecce nei Marsi

Luco dei Marsi

Montereale

Morino

Pescasseroli

Prata d'Ansidonia

Pratola Peligna

Sant'Eusanio Forconese

Scoppito

Villavallelonga

Provincia di Pescara

Alanno

Brittoli

Scafa

Spoltore

Villa Celiera

Provincia di Teramo

Crognaleto

Martinsicuro

Tortoreto

Valle Castellana

Note 

Abruzzo
2022